est une expression anglaise signifiant « le spectacle ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 
 , émission de télévision sud-coréenne diffusée sur SBS MTV ;
 The Show, mini série réalisée par Jan Kounen (2018).

Cinéma 
 The Show, court métrage américain de 1922 ;
 , comédie muette américaine de Larry Semon et Norman Taurog, sorti en 1922 ;
 The Show, titre original de La Morsure, film américain de Tod Browning, sorti en 1927 ;
 , documentaire américain de Brian Robbins, sorti en 1995.
 , ou This Is Your Death, un film américain de Giancarlo Esposito, sorti en 2017.

Musique

Groupe 

 , groupe de Pittsburgh formé en 2007.

Album 

 , album d'eMC (2008) ;
 , bande originale du documentaire de 1995.

Chanson 

 , chanson de Doug E. Fresh (1985) ;
 , chanson des Girls Aloud (2004) ;
 , chanson de Lenka (2008).

Voir aussi